46-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 11-й среди юношей и девушек () прошёл в финском Контиолахти с 20 февраля по 26 февраля 2012 года.

Соревнования прошли среди юношей и девушек (до 19 лет), а также среди юниоров и юниорок (до 21 года). Было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Участники 

Сборная России

Тренеры: мужская юниорская команда — Александр Касперович, женская юниорская команда — Николай Савинов

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата 
Официальный сайт IBU

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2012 год в биатлоне
Международные соревнования по биатлону в Финляндии